Юрий Глебович Бундель (9 ноября 1929, Москва — 13 октября 2000, Москва) — советский и российский химик-органик. Специалист в области синтеза металлорганических и гетероциклических соединений. Внес значительный вклад в изучение механизмов электрофильного и нуклеофильного замещения у насыщенного атома углерода и синтеза азотистых гетероциклов.

Биография 
Юрий Глебович родился 9 ноября 1929 года в г. Москве, в доме на Шелапутинском переулке в семье биохимиков. Родители Юрия Глебовича, а также его дядя, закончили МГУ. Его отец, Глеб Сергеевич Грузинов, в 1941 году пошел на фронт добровольцем и погиб в 1943 году в Карпатах. Отца Бунделю заменил дядя, Андрей Андреевич Бундель, доктор химических наук, профессор МХТИ (ныне — РХТУ) им. Д. И. Менделеева, член Русского географического общества: он много занимался с мальчиком, увлекал его, брал в походы, и именно он привил Юрию Глебовичу любовь к путешествиям. Мать Юрия Глебовича, Анастасия Андреевна Бундель, работала в Институте биохимической физики у А. И. Опарина.

Учился Юрий Глебович в мужской школе рядом с домом, на Таганке, и в 1947 году поступил на химический факультет МГУ. В 1952 году окончил химический факультет МГУ. В 1955 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Синтез ароматических мышьякорганических соединений органического ряда диазометодом Несмеянова». В 1974 году защитил докторскую диссертацию на тему «Исследование перегруппировок при некоторых реакциях нуклеофильного или электрофильного замещения у насыщенного атома углерода». В этом же году стал членом специализированного совета при МГУ, с 1972 по 1990 года входил в состав специализированного совета при ИНЭОС РАН. С 1975 года — ведущий научный сотрудник кафедры органической химии химического факультета. С 1974 по 1995 года являлся профессором кафедры органической химии химического факультета МГУ. С 1980 по 1995 года возглавлял лабораторию Биологически Активных Органических Соединений химического факультета МГУ. С 1980 по 1990 года являлся главой секции органической химии Научно-технического Совета МВО СССР. Член редакционно-издательских советов издательств «Мир» (1962—1986), «Высшая школа» (1980—1990).

За свою жизнь подготовил 42 кандидата и 3 докторов наук, опубликовал более 300 научных работ, в том числе 6 методических пособий. Имеет 20 авторских свидетельств, более 10 патентов. Юрий Глебович умер 13 октября 2000 года.

Научные исследования 
Бундель занимался разработкой новых методов синтеза металлорганических соединений. Открыл явление переноса реакционного центра при действии различных электрофилов на бензильные производные металлов, новый метод синтеза бензильных производных олова, золота и ртути, обнаружил и исследовал явление образования донорно-акцепторных комплексов при взаимодействии галогенов со связью металл-углерод.

Также Юрий Глебович активно изучал механизмы электрофильного и нуклеофильного замещения у насыщенного атома углерода, в том числе процессы переноса реакционного центра в системах бензильного типа при действии электрофилов, изомеризации при карбокатионных процессах в алициклах. Открыл перегруппировки свободного пропильного радикала и пропил-катиона в растворе за счет водородных сдвигов, изучил стереохимию этих процессов, сформулировал закономерности многократных миграций. 

В 1980—2000 гг. Бундель продолжил заниматься разработкой новых методов синтеза, а также изучал химические свойства азотистых гетероциклов. В годы руководства Бунделем лаборатории Биологически Активных Органических Соединений в ней был открыт принципиально новый способа синтеза индольного ядра (трансформацией солей 3-нитропиридиния в реакции с N-алкилкетиминами).

Таким образом, Юрий Глебович внес огромный вклад сразу в несколько областей исследования органической химии: исследовал и предложил новые методы синтеза разнообразных металлорганических соединений, изучал и открыл перегруппировки карбокатионов бензильного и пропильного типа, открыл с коллегами кардинально новый подход к синтезу индольного ядра, который впоследствии был использован и развит в лаборатории Биологически Активных Органических Соединений.

Педагогическая деятельность 
В 1970-80-х гг. на химическом факультете МГУ Бундель читал для студентов части общего курса «Органическая химия», а также преподавал дисциплины «Теоретические основы органической химии», «Основы теории органических реакций и конформационного анализа», «Метод ВМО в органической химии». Помимо этого, Юрий Глебович вел у студентов семинарские и практические занятия по органической химии.

Общественная и политическая деятельность 
Бундель помимо научной деятельности очень активно участвовал в общественной и политической работе. Юрий Глебович был партийным секретарем химического факультета МГУ и входил в партком университета, где тесно сотрудничал с текущим ректором МГУ Садовничим В. А. На этих должностях Бундель провел очень длительное время, несколько раз переизбирался. В партию Бундель вступил в конце 50-х годов после разоблачения культа личности Сталина.

Почести и награды 
Юрий Глебович Бундель награждён медалью «За трудовую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970). Лауреат 3 премий Минвуза СССР за лучшую научную работу.

Семья 
Вдова — Виолетта Борисовна Вольева, кандидат химических наук, закончила химический факультет МГУ и аспирантуру ИНЭОС АН СССР, заведует лабораторией антиоксидантов ИБХФ РАН.

Дочь — Анастасия Юрьевна Бундель, закончила географический факультет МГУ, работает в Гидрометцентре России. У Бунделя также есть двоюродный брат Владимир, ученый-геолог, доктор геологических наук, сфера деятельности связана с золотом и оловом, и двоюродная сестра Наталья, биохимик.

Личные качества 
Близкий друг Бунделя, Эдуард Аветисович Караханов, ученый-химик, заслуженный профессор МГУ, называет Юрия Глебовича очень добрым, честным, добродетельным, начитанным и эрудированным человеком. Бундель был очень открытым человеком, с прекрасным чувством юмора, что привлекало людей. Юрий Глебович очень любил своих студентов, а они ценили и уважали его, и в 1957 году он вместе с подопечными даже ездил на целину.

Увлечения и хобби 
Бундель очень любил спорт, особенно много он играл в футбол и волейбол, катался на лыжах. Но главными его увлечениями были туризм и альпинизм, любовь к которым привил в детстве дядя. Юрий Глебович был мастером спорта по туризму и альпинизму. Бундель много путешествовал по Памиру, Алтаю, где с друзьями открыл перевал. Кроме этого увлекался историей, сравнительным языкознанием.

Интересные факты 
 Бундель всю жизнь увлекался филологией и языкознанием, хорошо знал английский и немецкий языки, и школьный преподаватель Юрия Глебовича по русскому языку и литературе, Михаил Михайлович Жуков, очень расстроился, когда узнал, что Бундель пошел на химический факультет, а не связал свою жизнь с языкознанием.
 Бундель практически уехал на стажировку в Лондон, где работал Дьюар, но из-за Берлинского кризиса выезду за рубеж стали невозможны, и поездка сорвалась.
 Бундель был знаком и состоял в хороших отношениях с такими известными зарубежными учеными химиками, как Глен Расселл, Роберт Вудворд, а также Джон Робертс и Мэрджори Касерио, известный учебник которых «Основы органической химии» перевел на русский язык как раз Юрий Глебович.

Примечания

Литература 
1.	Петровский И. Г. Московский университет за пятьдесят лет советской власти: Московский ордена Ленина и ордена Трудового красного знамени государственный университет имени М. В. Ломоносова. Наука трудящимся. М, 1967. С. 284.

2.	Химический факультет МГУ. Путь в три четверти века / отв. ред. — акад. Лунин. В. В. М. 2009. С. 104

3.	Антипин И. С., Казымова М. А., Кузнецов М. А., Васильев А. В., Ищенко М. А., Кирюшкин А. А., Кузнецова Л. М., Макаренко С. В., Островский В. А., Петров М. Л., Солод О. В., Тришин Ю. Г., Яковлев И. П., Ненайденко В. Г., Белоглазкина Е. К., Белецкая И. П., Устынюк Ю. А., Соловьев П. А.1, Иванов И. В.1, Малина Е. В. Органическая химия. История и взаимная связь университетов России. Журнал органической химии. 2017. Т. 53. № 9. С. 1316.

4.	Профессора и доктора наук Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова : Биогр. словарь, 1997 год. Ред. — Гримза А. Ю., Ильченко Е. В. М. : Кн. дом «Университет», 1998. С. 71.

Персоналии по алфавиту
Химики России
Химики СССР